Giuseppe Pontiggia scrittore e fratello di Giampietro 
Giampietro Pontiggia poeta e fratello di Giuseppe
Giancarlo Pontiggia poeta
Elena Pontiggia storica dell'arte italiana. 
Coriolano Pontiggia calciatore italiano